Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 155e régiment d'infanterie

  d'infanterie ( d'infanterie prussien-occidental)

Homonymie d'unités militaires